Brett steht für:

 gesäumtes oder ungesäumtes Schnittholz
 Kölner Brett, Fensterdekoration
 Pinnwand, Pinboard oder Schwarzes Brett
 Spielbrett, siehe Spielplan (Spiel)
 Schachbrett
 Werkbrett, Arbeitstisch des Goldschmieds
 Karambolagetisch, siehe Billardtisch (Karambolage)
 ein Fehlton in Wein, siehe Weinfehler #Brettanomyces
 Brett (Band), deutsche Rockband

Brett als geographischer Name:
 Brett, deutscher Name von Bretagne (Territoire de Belfort), französische Gemeinde
 Cape Brett, Northland, Neuseeland

Brett ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Baldwin Brett (1876–1955), US-amerikanische Archäologin und Numismatikerin
 Brian Brett (* 1950), kanadischer Schriftsteller
 Dorothy Brett (1883–1977), britisch-US-amerikanische Malerin
 Elizabeth Brett (* 1979), australische Volleyballspielerin

 Helmut-Wolfgang Brett (* 1949), deutscher Diplomat
 Jacob Brett (1808–1898), britischer Nachrichtentechniker
 James Seymour Brett (* 1974), britischer Filmkomponist
 Jeremy Brett (1933–1995), britischer Schauspieler

 Jonathan Brett (* um 1950), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Justin Brett, britischer Schauspieler
 Ken Brett (1948–2003), US-amerikanischer Baseballspieler
 Laurel Brett (* 1951), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Lily Brett (* 1946), australisch-US-amerikanische Autorin
 Peter V. Brett (* 1973), US-amerikanischer Autor
 Reginald Brett, 2. Viscount Esher (1852–1930), britischer Politiker und Historiker
 Robert G. Brett (1851–1929), kanadischer Politiker
 Rosalind Brett (* 1979), britische Schwimmerin
 Simon Brett (* 1945), englischer Schriftsteller
 Stephen Brett (* 1985), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Bredt
 Bret
 Brette
 Brettes